Bryden Macpherson (1990), een Australisch golfer
 Daniel MacPherson (1980), een Australisch acteur, presentator en triatleet
 David Macpherson (1967), een Australisch tennisser
 Elle Macpherson (1964), een Australisch fotomodel en actrice
 Fraser MacPherson (1928-1993), een Canadees jazzmusicus
 James Macpherson (1736-1796), een Schots dichter
 Pieter Daniël Eugenius Macpherson (1792-1846), een Nederlands jurist, ambtenaar, politicus en bestuurder

Zie ook 
 McPherson (doorverwijspagina)